Бе́кхем () — англійське прізвище.

Відомі особи 
 Вікторія Бекхем (нар. 1974) — британська співачка, акторка, модельєр.
 Девід Бекхем (нар. 1975) — футболіст, півзахисник, у минулому капітан збірної Англії.

Англійські прізвища